De term Triple Crown (Engels voor: drievoudige kroon) wordt doorgaans gebruikt voor het winnen van drie evenementen binnen een specifiek gebied. De term wordt het meest gebezigd in de sportwereld en kan onder meer verwijzen naar:
 Triple Crown (autosport), het winnen van de Grand Prix Formule 1 van Monaco, de Indianapolis 500 en de 24 uur van Le Mans
 Triple Crown (basketbal), het winnen van het landskampioenschap, de nationale beker en de EuroLeague
 Triple Crown (golf)
 Triple Crown (poker), het winnen van een toernooi van de World Series of Poker, de World Poker Tour en de European Poker Tour
 Triple Crown (rugby), het winnen van de drie andere Home Nations-teams op het Zeslandentoernooi
 Triple Crown (snooker), het winnen van het wereldkampioenschap, UK Championships en de Masters
 Triple Crown (wielrennen), het winnen van de Ronde van Italië, de Ronde van Frankrijk en het WK op de weg